Febo puede hacer referencia a:

 Febo es una forma latina del griego Phoibos (Φοίβος), apodo usado en la mitología clásica para el dios Apolo.
 Personaje de la novela de Victor Hugo Nuestra Señora de París, conocida también como El Jorobado de Notre Dame.
 La cadena de comida rápida holandesa  Febo característica por su establecimientos con paredes de compartimentos de donde se coge la comida.
 Banda de pop/rock electroacústica formada en la ciudad de Maracaibo. Se conforma por Enmanuel Sánchez, Jean Petit, Nestor Boada.
 Phoebus Levene, bioquímico.
 Phoebus Apollo Aviation, aerolínea.

de:Phébus
el:Φοίβος
fr:Phébus